Microperella är ett släkte av svampar. Microperella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microperella